Gloom (Pokémon)
 Gloom (gra komputerowa)